Ниже приведён список эпизодов американского телесериала Крутой Уокер: правосудие по-техасски. В общей сложности с 21 апреля 1993 по 19 мая 2001 в эфир вышло 201 эпизодов (включая сдвоенные серии). Некоторые источники испытывают трудности при определении первых трёх пилотных серий, в DVD версии, например, 1 сезон (1993-94) отдельно не выделяется.

Обзор сезонов

Эпизоды

Пилотный сезон (1993)

Сезон 1 (1993—1994)

Сезон 2 (1994-1995)

Сезон 3 (1995-1996)

Сезон 4 (1996-1997)

Сезон 5 (1997-1998)

Сезон 6 (1998-1999)

Сезон 7 (1999-2000)

Сезон 8 (2000-2001)

Телефильм (2005)

Примечания 

Крутой Уокер: правосудие по-техасски